Хизри Рамазанович Мутаев (7 января 1977, Кули, Кулинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по ушу, чемпион мира по ушу-саньда, чемпион России.

Биография 
Ушу-саньда начал заниматься в Махачкале с 1993 года. Является чемпионом мира и России 1997 года. 10 сентября 2007 года в Махачкале он был похищен. В середине 2010-х работал заместителем главы Кулинского района.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по ушу 1997 — ;
 Чемпионат мира по ушу 1997 — ;

Личная жизнь 
В 1993 году окончил среднюю школу в Кули. По национальности — лакец.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Мастера ушу России